Like a Hurricane – singolo di Neil Young del 1977
 Like a Hurricane – album di C. C. Catch del 1987
 Like a Hurricane – album di Chris Hillman del 1998